RL je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Libanon
 R.L. Burnside - glasbenik
 Acura RL - avtomobil

Kratice